Podewils steht für:

 Podewils, hinterpommersches Adelsgeschlecht
 Podewils, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Podwilcze
 Podewils (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Podewils (Murow), Ortsteil der zweisprachigen Gemeinde Murow in der polnischen Woiwodschaft Oppeln
 Podewils-Gewehr, bayerisches Infanteriegewehr, siehe Infanteriegewehr M/1858